Pržno est un toponyme qui peut désigner :

Pržno, un village de la municipalité de Budva.

Pržno, une commune du district de Frýdek-Místek, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Pržno, une commune du district de Vsetín, dans la région de Zlín.